FA Youth Cup – rozgrywki piłkarskie prowadzone przez The Football Association, w których udział biorą zespoły U-18. Uczestniczą w nich jedynie zawodnicy, którzy 31 sierpnia danego roku mieli od 15 do 18 lat. Rozgrywki zdominowane są głównie przez młodzieżowe zespoły klubów Premier League, jednak bierze w nich udział ponad 400 drużyn z całej Anglii.

Po II wojnie światowej The FA postanowiła zorganizować "Mistrzostwa Juniorów" dla reprezentacji hrabstw, w których braliby udział zawodnicy po wieku szkolnym, jednak za młodzi na seniorską piłkę. Mecze w tych rozgrywkach nie przyciągały na boiska tłumów, jednak wyróżniający się piłkarze otrzymywali powołania do reprezentacji młodzieżowych i mieli szansę pokazać się na arenie międzynarodowej. W sezonie 1952/1953 rozpoczęto "The FA Youth Challenge Cup" – rozgrywki dla młodzieżowych zespołów klubów, które były członkami The FA. 
 
Najwięcej razy, bo dziesięciokrotnie FA Youth Cup wygrywał Manchester United.

Zwycięzcy w poszczególnych latach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FA Youth Cup na TheFA.com 

Anglia
Rozgrywki piłkarskie w Anglii